

Informatica 
 GAMS – sigla di General Algebraic Modeling System, software matematico per la formulazione e la soluzione di problemi di ottimizzazione

Persone 
 Pius Bonifacius Gams (1816-1892) – sacerdote e storico tedesco
 Helmut Gams (1893-1976) – botanico austriaco

Geografia

Austria 
 Bad Gams – ex comune ora frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Gams – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Gams – frazione di Frohnleiten, città nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Gams bei Hieflau – ex comune ora frazione di Hieflau, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Gamsgebirg – frazione di Stainz, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Niedergams – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Svizzera 
 Gams – comune nel distretto di Werdenberg (Canton San Gallo)